Nilsson Mikael (1958. augusztus 3. –) svéd nemzetközi labdarúgó-partbíró.  Polgári foglalkozása: nyomdász.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Svéd labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1994-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2003-ban a FIFA 45 éves korhatárának elérésével vonult vissza.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Ezen a tornán, a már egyénileg meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk bírójához, vagy a kijelölt játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

Európa-bajnokság 
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Angliába a X., az 1996-os labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB kifejezetten asszisztensi szolgálatra foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma Európa-bajnokság: 1.

Források 

Svéd labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek